Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1995 was de 6e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 9 landen deel aan dit toernooi dat in Peru werd gespeeld. Brazilië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1995, dat van 3 augustus tot en met 20 augustus in Ecuador wordt gespeeld. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië en Argentinië. Ecuador was als gastland ook gekwalificeerd.

Stadions
Er werd gespeeld in Trujillo en Lima, Peru.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in 1995
Voetbal in Peru
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Peru